

Musica 
 Ti sento – brano musicale dei Matia Bazar del 1985
 Ti sento/Fiumi di parole – singolo 45 giri dei Matia Bazar del 1985 estratto dall'album Melanchólia.
 Ti sento – singolo dei Reggae National Tickets del 1998 estratto dall'album Lascia un po' di te
 Ti sento – singolo di Luciano Ligabue del 2002 estratto dall'album Fuori come va?
 Ti sento – singolo degli Scooter del 2009 estratto dall'album Under the Radar Over the Top

Televisione 
 Ti sento – programma televisivo italiano